Jméno a příjmení Jiří Patočka má více nositelů:

 Jiří Patočka (1943–2004) – český politik, poslanec PSP za ODS
 Jiří Patočka (toxikolog) (* 1939) – český toxikolog
 Jiří Patočka (ekonom) (* 1951) – český ekonom a vysokoškolský pedagog